Си́моновский тупи́к (до 26 августа 1960 года — Си́моновский переу́лок посёлка Чухлинка и города Перово) — тупик, расположенный в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории Рязанского района.

История 
Тупик находится на территории бывшего посёлка Чухлинка, где он назывался Си́моновский переу́лок (происхождение названия вероятно по Симоновской железнодорожной ветке). Позднее посёлок Чухлинка вошёл в состав города Перово, который в свою очередь 26 августа 1960 года вошёл в состав Москвы, а тупик получил своё современное название.

Расположение 
Симоновский тупик, являясь продолжением улицы Михайлова, проходит от улицы Коновалова на северо-запад до путей Малого кольца Московской железной дороги, оканчиваясь тупиком.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Наземный транспорт 
По Симоновскому тупику не проходят маршруты наземного общественного транспорта. У юго-восточного конца тупика, на улице Михайлова, расположена остановка «Улица Коновалова» автобусов № 51, 725.

Метро 
 Станция метро «Стахановская» Некрасовской линии — юго-западнее тупика, на 2-м Грайвороновском проезде.

Железнодорожный транспорт 
 Станция Перово Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги — севернее тупика, на Карачаровском шоссе.
 Платформа Плющево Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги (расположена в границах станции Перово) — севернее тупика, между Карачаровским шоссе, Зарайской улицей и 1-м Казанским просеком.
 Платформа Чухлинка Горьковского направления Московской железной дороги — восточнее тупика, между 1-м Казанским просеком и аллеей Первой Маёвки.

См. также 
 Симоновская набережная
 Улица Симоновский Вал

Примечания 

Тупики Москвы